Apaporis puede referirse a:

 el río Apaporis, en Colombia;
 el nombre común de la planta Pouteria ucuqui;
 el libro de relatos de viaje Apaporis, viaje a la última selva;
 la línea fronteriza conocida como Línea Apaporis-Tabatinga.
 la película Apaporis de 2012.